Сатпаев () — фамилия, имеет женскую форму Сатпаева, а также топоним. Известные носители:
 Сатпаев, Каныш Имантаевич (1899—1964) — советский геолог. Академик АН СССР и АН КазССР.
 Сатпаева, Ханиса Канышевна (1921—2016) — советский и казахстанский учёный-медик, доктор медицинских наук, почетный профессор Казахстанского национального медицинского университета имени С. Н. Асфандиярова, заслуженный деятель науки Казахской ССР.

Топоним 
 Сатпаев — город в Карагандинской области Казахстана.
 Сатпаев — село в Карагандинской области Казахстана в подчинении города Сатпаев.
 Сатпаев — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.

См. также 
 Сатпаева
 Сатпаевит
 (2402) Сатпаев